Het tennistoernooi van Wimbledon in 1970 bij de vrouwen werd voor de 77e keer gehouden. De als eerste geplaatste Australische Margaret Court won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de Amerikaanse Billie Jean King met 14–12 en 11–9 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster bereikte.
  Margaret Court (winnares)
  Billie Jean King (finale)
  Virginia Wade (vierde ronde)
  Kerry Melville (vierde ronde)
  Rosie Casals (halve finale)
  Julie Heldman (vierde ronde)
  Karen Krantzcke (kwartfinale)
  Helga Niessen (kwartfinale)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ITF

Wimbledon
Tennis in 1970